Chungo steht für:

 Chungo (Kuba), Ort in der Provinz Granma, Kuba
 Chungo (Südkorea), Stadt in Südkorea
 Chungo Creek, Fluss in Alberta, Kanada
 Chungo Road, Verkehrsweg im Clearwater County in Alberta, Kanada
 Punta Chungo, Hafen in Chile

Siehe auch:
 Chungho Comnet, südkoreanisches Unternehmen
 Chung